Максим Московский (ум. 11 ноября 1434, Москва) — святой Русской церкви, юродивый. Память совершается  и  шестеричным богослужением.

Жизнь и подвижничество 
О происхождении и жизни Максима сведений практически не сохранилось. Известно, что он юродствовал в период татарских набегов на Русь, утешал обездоленных и обличал купцов и московскую знать. Скончался 11 ноября 1434 года, был погребён у деревянной церкви святых князей Бориса и Глеба, недалеко от Кремля.

Почитание 
В 1547 году на первом Макарьевском соборе был прославлен в лике святых: «Пе́ти и пра́здновати на Москве новому чудотворцу Максиму, Христа́ ра́ди юро́дивому». Основанием к прославлению стали сообщения о чудесных исцелениях от его гроба. В том же году 13 августа были обретены мощи святого Максима. В 1698 году был построен храм, освящённый во имя Максима Московского, в который и поместили его мощи. В это время была написана «Повесть о перенесении мощей блаженного Максима».

См. также  
 Василий Блаженный
 Симон Блаженный
 Церковь Максима Исповедника (Москва)

Литература

Ссылки 
 Блаженный Максим, Христа ради юродивый, Московский чудотворец на сайте Православие.Ru
 Житие блаженного Максима, Христа ради юродивого
 Память блаженного Максима, Христа ради юродивого

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Русские православные святые
Юродивые
Умершие в 1434 году
Умершие 11 ноября
Канонизированные в XVI веке
Христианские святые XV века